Corbin ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Corbin (* 1936), französischer Historiker
 Alfred Corbin, französischer Widerstandskämpfer gegen Nazideutschland im Dienste der Roten Kapelle
 Anne-Marie Corbin (* 1950) französische Germanistin und emeritierte Professorin
 Arthur Linton Corbin (1874–1967), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler
 Baron Corbin (* 1984), US-amerikanischer Wrestler
 Barry Corbin (* 1940), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Bob Corbin (* 1928), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Danielle Corbin (1946–2000), französische Linguistin und Romanistin
 Easton Corbin, US-amerikanischer Countrysänger
 Eugène Corbin (1867–1952), französischer Unternehmer und Kunstmäzen
 Henry Corbin (1903–1978), Philosoph, Theologe und Professor für Islamische Studien an der Sorbonne in Paris
 Julia Corbin, Pseudonym der Schriftstellerin Kerstin Pflieger
 Juliet Corbin (* 1942), US-amerikanische Sozialforscherin
 Karl von Corbin (1788–1863), preußischer Generalmajor
 La’Vere Corbin-Ong (* 1991), englisch-kanadischer Fußballspieler
 Linsey Corbin (* 1981), US-amerikanische Triathletin
 Margaret Corbin (1751–1800), Soldatin im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg
 Michel Corbin (* 1936), französischer römisch-katholischer Geistlicher, Theologe, Jesuit und Autor
 Myrtle Corbin (1868–1928), US-amerikanische Sideshow-Darstellerin
 Tyrone Corbin (* 1962), US-amerikanischer Basketballtrainer und -spieler
 William Corbin (1916–1999), US-amerikanischer Journalist, Kinderbuchautor und Haselnussfarmer

Vorname:
 Corbin Allred (* 1979), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Corbin Balster (* 1997), deutscher Volleyballspieler
 Corbin Bernsen (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler und Filmregisseur
 Corbin Bleu (* 1989), US-amerikanischer Schauspieler, Sänger, Tänzer und Model

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Corbin (Georgia)
 Corbin (Kansas)
 Corbin (Kentucky)
 Corbin (Louisiana)
 Corbin (Maryland)
 Corbin (Montana)
 Corbin (Virginia)
 Corbin City (New Jersey)

Sonstiges:
 (4008) Corbin, Hauptgürtelasteroid
 Corbin Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1905–1912)
 Corbin Motors, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1999–2006)

im NRHP gelistete Objekte:
 Corbin Bank Building, in Corbin, Kentucky, ID-Nr. 86000604
 Corbin Bridge, in Huntingdon, Pennsylvania, ID-Nr. 90000402
 Corbin Building, in New York, New York, ID-Nr. 03001302
 Corbin Covered Bridge, in Newport, New Hampshire, ID-Nr. 76000134
 Corbin Farm Site, in Utica, Illinois, ID-Nr. 98000654
 Corbin Hall, in Horntown, Virginia, ID-Nr. 72001377
 Corbin Park Historic District, in Spokane, Washington, ID-Nr. 92001584

Siehe auch:
 Anton Corbijn